

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit einem Eintrag einer Person, deren Namen mit den Buchstaben „Harx“ beginnt.

Harx 



Harxh 
 Harxhi, Egla (* 1992), albanisches Model und Miss Albanien 2008